Jana Novotná e Helena Suková hanno battuto in finale Larisa Neiland e Nataša Zvereva 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (semifinali)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (finale)
 Jana Novotná /  Helena Suková (Campionesse)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (terzo turno)
 Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Liz Smylie /  Wendy Turnbull (terzo turno)

 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Assente
 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (terzo turno)
 Jenny Byrne /  Robin White (terzo turno)
 Brenda Schultz-McCarthy /  Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Tine Scheuer-Larsen /  Catherine Tanvier (primo turno)
 Chris Evert /  Hana Mandlíková (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1989